Kirton kan syfta på:

 Kirton, Lincolnshire – en ort i Lincolnshire, England
 Kirton, Nottinghamshire – en ort i Nottinghamshire, England
 Kirton, Suffolk – en ort i Suffolk, England
 Kirton in Lindsey – en stad i Lincolnshire, England